На овој страници се налази списак од 100 Француских департмана поређаних по густини насељености:

Види још 
 Департмани Француске
 Списак департмана Француске по броју становника
 Списак департмана Француске по површини

Референце 

Гу

fr:Départements français classés par densité de population